Název Rakytov má více významů:

vrchol
 Rakytov (Velká Fatra) (1567 m n. m.) – vrchol na Slovensku v pohoří Velká Fatra

vodní tok
 Rakytov (přítok Harmance) – levostranný přítok Harmance na Slovensku v okrese Banská Bystrica
 Rakytov (přítok Ľubochnianky) – pravostranný přítok Ľubochnianky na Slovensku v okrese Ružomberok
 Rakytov (přítok Zohorského potoka) – pravostranný přítok Zohorského potoka na Slovensku v okrese Malacky